Могилатов может означать:

 Могилатов, Владимир Сергеевич (1945—2020) — российский учёный в области геофизики.
 Могилатов, Денис Александрович (род. 1988) — хоккеист-нападающий.
 Могилатов — село, Мартыновский сельский совет, Гадячский район, Полтавская область.

См. также 
 Могилат — украинская форма фамилии.